La satire est un genre littéraire critiquant ou moquant son sujet. De nombreuses œuvres relevant de ce genre portent ce titre.

Époque romaine 
 Les Satires de Lucilius
 Les Satires Ménippées de Varron
 Les Satires d'Horace
 Les Satires de Perse
 Les Satires de Juvénal

La Satire Ménippée
 Les Satires de Régnier
 Les Satires de Boileau
 Les Satires de L'Arioste.

La Satire première de Denis Diderot
 La Satire seconde, le sous-titre du Neveu de Rameau, dialogue de Denis Diderot

Homonymie de titre